gmina Grabów – gmina wiejska, powiat łęczycki, woj. łódzkie
 gmina Grabów nad Pilicą – gmina wiejska, powiat kozienicki, woj. mazowieckie
 gmina Grabów nad Prosną (1934–54 gmina Grabów)  – gmina wiejska, powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
dawne gminy:
gmina Grabów – dawna gmina wiejska, powiat mozyrski, okręg brzeski
gmina Grabów – dawna gmina wiejska, powiat żarski, woj. wrocławskie
gmina Grabów nad Wisłą – dawna gmina wiejska, powiat kozienicki, woj. kieleckie